Bauernopfer ist:
 Bauernopfer, im Schachspiel die freiwillige Preisgabe eines Bauern, um einen Vorteil zu erlangen
Bauernopfer, Bezeichnung für eine Form des wissenschaftlichen Plagiats, bei der eine Quelle genannt, wörtliche Übernahmen jedoch nicht als Zitate ausgewiesen werden
 Tatort: Bauernopfer, deutscher Fernsehfilm von Vadim Glowna (1993)
 Das Duo: Bauernopfer, deutscher Fernsehfilm von Christian Görlitz (2004)
 Bauernopfer (2011), deutscher Fernsehfilm von Wolfgang Murnberger (2011)
 Bauernopfer – Spiel der Könige (Pawn Sacrifice), amerikanisch-kanadischer Spielfilm von Edward Zwick (2014)
 Rhein-Lahn Krimi: Bauernopfer, deutscher Fernsehfilm von Etienne Heimann (2015)